Polvaredas bezeichnet:

Polvaredas (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
Polvaredas (Mendoza), Ort in der argentinischen Provinz Mendoza